Аманалко има више значења:

 Општина Аманалко (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Аманалко (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аманалко (Чијаутемпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику